В штате Виктория имеется 79 районов местного самоуправления. Районами местного самоуправления в штате являются:
 33 городских территории (cities);
 39 графств (shires);
 6 сельско-городских территорий (rural cities)
 1 боро (borough) — единственное во всей Австралии.
В дополнение к районам местного самоуправления существует 6 т. н. невключённых территорий (unincorporated areas).

Большой Мельбурн

Городские территории 
 Баньюл (City of Banyule)
 Бейсайд (City of Bayside)
 Борундара (City of Boroondara)
 Бримбанк (City of Brimbank)
 Кейси (City of Casey)
 Даребин (City of Darebin)
 Франкстон (City of Frankston)
 Глен-Эйра (City of Glen Eira)
 Грейтер-Данденонг (City of Greater Dandenong)
 Хобсонс-Бей (City of Hobsons Bay)
 Хьюм (City of Hume)
 Кингстон (City of Kingston)
 Нокс (City of Knox)
 Маннингем (City of Manningham)
 Мэрибернонг (City of Maribyrnong)
 Марунда (City of Maroondah)
 Мельбурн (городская территория) (City of Melbourne) (см. также Мельбурн)
 Монаш (City of Monash)
 Муни-Валли (City of Moonee Valley)
 Морленд (City of Moreland)
 Порт-Филлип (City of Port Phillip)
 Стоннингтон (City of Stonnington)
 Уайтхорс (City of Whitehorse)
 Уитлси (City of Whittlesea)
 Уиндем  (City of Wyndham)
 Ярра (City of Yarra)

Графства 
 Кардиния (Shire of Cardinia)
 Мелтон (Shire of Melton)
 Морнингтон-Пенинсула (Shire of Mornington Peninsula)
 Ниллумбик (Shire of Nillumbik)

Городские территории 
 Балларат (City of Ballarat)
 Грейтер-Бендиго (City of Greater Bendigo)
 Уодонга (City of Wodonga)
 Грейтер-Джелонг (City of Greater Geelong) (вкл. Джелонг)
 Латроб (City of Latrobe)
 Уорнамбул (City of Warrnambool)
 Грейтер-Шеппартон (City of Greater Shepparton) (вкл. Шеппартон)

Сельско-городские территории 

 Арарат (Rural City of Ararat)
 Беналла (Rural City of Benalla)
 Уангаратта (Rural City of Wangaratta)
 Милдьюра (Rural City of Mildura)
 Суон-Хилл (Rural City of Swan Hill)
 Хоршем (Rural City of Horsham)

Сельские графства 
 Алпайн (Alpine Shire)
 Басс-Кост (Bass Coast Shire)
 Бо-Бо (Shire of Baw Baw)
 Булок (Shire of Buloke)
 Кампаспе (Shire of Campaspe)
 Сентрал-Голдфилдс (Shire of Central Goldfields)
 Колак-Отуэй (Colac Otway Shire)
 Корангамайт (Corangamite Shire)
 Ист-Гипсленд (Shire of East Gippsland)
 Ганнаварра (Shire of Gannawarra)
 Гленелг (Shire of Glenelg)
 Голден-Плейнс (Golden Plains Shire)
 Хепберн (Shire of Hepburn)
 Хайндмарш (Shire of Hindmarsh)
 Индиго (Shire of Indigo)
 Лоддон (Shire of Loddon)
 Маседон-Рейнджес (Shire of Macedon Ranges)
 Маунт-Алегзандер (Shire of Mount Alexander)
 Митчелл (Shire of Mitchell)
 Мойн (Shire of Moyne)
 Мойра (Shire of Moira)
 Мурабул (Shire of Moorabool)
 Мурриндинди (Shire of Murrindindi)
 Мансфилд (Shire of Mansfield)
 Нортерн-Грампианс (Shire of Northern Grampians)
 Пиренис (Pyrenees Shire)
 Саут-Гипсленд (South Gippsland Shire)
  (Shire of Southern Grampians)
 Стратбоги (Shire of Strathbogie)
 Серф-Кост (Surf Coast Shire)
 Товонг (Shire of Towong)
 Уэллингтон (Shire of Wellington)
 Уэст-Уиммера (Shire of West Wimmera)
 Ярриамбиак (Shire of Yarriambiack)
 Ярра-Рейнджес (Shire of Yarra Ranges)

Боро 
 Куинсклифф (Borough of Queenscliffe)

Невключённые территории 
 Маунт-Хотам-Алпайн-Резорт (Mount Hotham Alpine Resort) и Фолс-Крик-Алпайн-Резорт (Falls Creek Alpine Resort) — находятся на территории графства Алпайн (Alpine Shire),
 Маунт-Буллер-Алпайн-Резорт (Mount Buller Alpine Resort) — расположена на территории графства Мансфилд (Shire of Mansfield),
 Френч-Айленд (French Island),
 Яллорн-Уоркс (Yallourn Works Area)
 Леди-Джулия-Перси-Айленд (Lady Julia Percy Island).

 
Списки:Виктория